Rybarzowice ist der Name mehrerer Orte in Polen

Rybarzowice (Bogatynia) (Reibersdorf), aufgelassener Ort in der Gemeinde Bogatynia, Woiwodschaft Niederschlesien
Rybarzowice (Buczkowice), Ortschaft in der Gemeinde Buczkowice, Woiwodschaft Schlesien